Гварде́йское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Багратионовского района Калининградской области. Административный центр — посёлок Гвардейское.

Население —  чел. ().

География 
Общая площадь поселения составляет 1369,83 га.

История 
Поселение образовано 30 июня 2008 года в соответствии с законом Калининградской области № 253. В его состав вошли территории Гвардейского, Надеждинского, Ореховского и Чеховского сельских округов.

Законом Калининградской области от 18 октября 2016 года № 3, 1 января 2017 года все муниципальные образования Багратионовского муниципального района — Багратионовское городское поселение, Гвардейское, Долгоруковское, Нивенское и Пограничное сельские поселения — были преобразованы, путём их объединения, в Багратионовский городской округ.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит 31 населённый пункт
 Березовка (посёлок) — 
 Большаковское (посёлок) — 
 Большое Озерное (посёлок) — 
 Боровое (посёлок) — 
 Гвардейское (посёлок, административный центр) — 
 Дубки (посёлок) — 
 Загородное (посёлок) — 
 Знаменское (посёлок) — 
 Ильюшино (посёлок) — 
 Курское (посёлок) — 
 Малое Озерное (посёлок) — 
 Марийское (посёлок) — 
 Минино (посёлок) — 
 Московское (посёлок) — 
 Надеждино (посёлок) — 
 Невское (посёлок) — 
 Новоселки (посёлок) — 
 Орехово (посёлок) — 
 Осокино (посёлок) — 
 Песочное (посёлок) — 
 Прудки (посёлок) — 
 Рябиновка (посёлок) — 
 Сергеево (посёлок) — 
 Славяновка (посёлок) — 
 Солдатское (посёлок) — 
 Солнечное (посёлок) — 
 Староселье (посёлок) — 
 Стрельня (посёлок) — 
 Тамбовское (посёлок) — 
 Тишино (посёлок) — 
 Чехово (посёлок) —

Экономика 
Основные промышленные предприятия на территории поселения:

ЗАО "Калиновка, ЗАО «Чехово», ООО «Тишино плюс», ООО «Завод Спутник», ООО «Артмастер», ООО «Балтнефть — Сервис», СПКК «Агропартнер», ООО «Витако плюс», ООО «Интеграция-Агро», ООО «Роим аграр», ООО «Северо-Западный сельхозпродукт», ООО «ЛОВ-компани», КФХ «БАКС».

Достопримечательности 
Объекты культурного наследия регионального наследия:
 Кирха 1305 года в поселке Гвардейское
 Усадебный дом 1905 года в поселке Малое Озерное, 1
 Кирха 1362 года в поселке Тишино
 Руины кирхи XIV века в поселке Чехово

Объекты культурного наследия местного наследия:
 Братская могила советских воинов, погибших в феврале 1945 года в поселке Славяновка
 Братская могила советских воинов, погибших в марте 1945 года в поселке Чехово

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации МО «Багратионовский муниципальный район»

Муниципальные образования Багратионовского района
Упразднённые сельские поселения Калининградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году